Приворотье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Приворотье — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Украина 
 Приворотье — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Приворотье — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Приворотье — до 1963 г. название села Подольское в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Приворотье — до 1960 г. название села Приворотье Второе в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Приворотье Второе